Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1938 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone 27 lutego 1938 roku na skoczni  Salpausselkä w Lahti, w ramach XI Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym.

Złoty medal w konkursie zdobył reprezentant Norwegii, Asbjørn Ruud. Norweg wyprzedził drugiego w klasyfikacji – Stanisława Marusarza – o 0,3 punktu. Brązowy medal wywalczył Hilmar Myhra. W zawodach wzięło udział 97 skoczków, w tym najwięcej – 61 – reprezentantów Finlandii, spośród których najlepiej zaprezentował się Väinö Tiihonen (9. miejsce). Ponadto, wystartowało dziesięciu Szwedów, dziewięciu Norwegów, pięciu Niemców, czterech Austriaków, po dwóch Polaków, Szwajcarów i Japończyków oraz po jednym Estończyku i Czechosłowaku.

Po raz drugi mistrzostwa odbyły się w Lahti – wcześniej miało to miejsce w 1926 roku. Skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata po raz jedenasty.

Wyniki konkursu

Uwagi

Przypisy 

1938 w sportach zimowych
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Finlandii